signifie «  » en anglais et peut faire référence à :

Musique

Albums 
 Human, album du groupe Death sorti en 1991 ;
 Human, album de la chanteuse Brandy Norwood sorti en 2008 ;
 Human, album du chanteur Johnny Clegg sorti en 2010 ;
 Human, album du groupe canadien Three Days Grace sorti en 2015 ;
 Human, album du chanteur Rag'n'Bone Man sorti en 2017 ;
 Human, album de Dodie Clark.

Chansons 
 Human, chanson du groupe The Human League sortie en 1986 ;
 Human, chanson du groupe The Killers sortie en 2008 ;
 Human, chanson du chanteur Rag'n'Bone Man sortie en 2016.

Télévision et cinéma 
 Human, titre original de l'épisode Regrets éternels de la série télévisée Stargate Universe ;
 Human, film mexicain de Gustavo Alatriste sorti en 1976 ;
 Human, film français de Yann Arthus-Bertrand sorti en 2015.

Autres utilisations 
 Human, association publique audiovisuelle néerlandaise fondée en 1989.

Voir aussi 
 Humans, série télévisée américano-britannique de science-fiction
 The Humans, jeu vidéo
 The Humans, groupe pop-rock roumain formé en 2017
 Humanz, album du groupe Gorillaz sorti en 2017
 Human Entertainment, éditeur japonais de logiciels
 
 

Homonymie de titre